Echipele Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA 2000.

Al-Nasr 
Antrenor:  Milan Zivadinovic

Sport Club Corinthians Paulista 
Antrenor:  Oswaldo de Oliveira

Manchester United 
Antrenor:  Alex Ferguson

Club Necaxa 
Antrenor:  Raúl Arias

Raja Casablanca 
Antrenor:  Fatih Yamal

Real Madrid 
Antrenor:  Vicente Del Bosque

South Melbourne FC 
Antrenor:  Ange Postecoglou

CR Vasco da Gama 
Antrenor:  Antônio Lopes

2000 în fotbal
2000